Le Championnat d'Irlande du Nord de football 2022-2023 est la  du Championnat d'Irlande du Nord de football. Le Linfield Football Club est le double champion en titre, après avoir remporté son  la saison précédente.

Les 12 clubs participants

Compétition

Avant saison

Les moments forts de la saison

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Source : Classement officiel sur le site de la NIFL.

Résultats

Statistiques

Meilleurs buteurs

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Irlande du Nord de football
 Coupe d'Irlande du Nord de football 2022-2023
 Coupe de la Ligue d'Irlande du Nord de football 2022-2023
 Championnat d'Irlande du Nord féminin 2022 et 2023

Liens externes 
 Site internet du championnat

2022-2023
Irlande du Nord M1
Sport en Irlande du Nord en 2022
Sport en Irlande du Nord en 2023